Szczyty peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Szczyty, village de la voïvodie de Łódź
 Szczyty, village de la voïvodie de Mazovie
 Szczyty, village de la voïvodie d'Opole